Il singolare del torneo di tennis Richmond WCT 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Yannick Noah che ha battuto in finale Ivan Lendl che si è ritirato sul punteggio di 6-1, 3-1.

Teste di serie 

 Gene Mayer (quarti di finale)
 Ivan Lendl (finale , ritiro)
 Harold Solomon (primo turno)
 Brian Gottfried (primo turno)

 Roscoe Tanner (semifinali)
 John Sadri (secondo turno)
 Vijay Amritraj (quarti di finale)
 Yannick Noah (campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Richmond WCT 1981